Le Zvezda Irkoutsk (en ) est un club russe de football basé à Irkoutsk, fondé en 1957 et disparu en 2008.

Historique

Bilan sportif

Classements en championnat 

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat.

Bilan par saison 
Légende

Anciens joueurs 
  Andreï Iechtchenko
  Denis Glouchakov

Références 

Zvezda Irkoutsk
Club de football fondé en 1957
Club de football disparu en 2008
Irkoutsk